Antoine-Joseph Pernety, o Dom Pernety – abate, alchimista e scrittore francese
 Joseph Marie de Pernety – generale francese
 Pernety – stazione della Metropolitana di Parigi